Beckum (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Bekkum (Littenseradeel), een buurtschap in de gemeente Littenseradeel
Beckum (Overijssel), een dorp in de gemeente Hengelo (Overijssel)

Personen
Ursula van Beckum